Tomás Arias puede referirse a:

 Tomás Arias Marín de Cubas (1643-1704), médico español, historiador de las Islas Canarias;
 Tomás Arias (1804-1863), político argentino, gobernador de la Provincia de Salta y Ministro de Hacienda de la Nación; o
 Tomás Arias (1856-1932), político panameño, primer Secretario de Gobierno de la República.